Kalus může být:

 zával (též svalek), vrstva ochranného – „závalového“ pletiva chránící ránu vzniklou poškozením, například při řezu dřevin

 příjmení osob:
 Josef Kalus (1855–1934), básník, spisovatel a učitel
 Josef Kalus (fotbalový trenér) (* 1940), bývalý český fotbalista a fotbalový trenér
 Jaromír Kalus (* 1947), český muzejník a politik
 Petr Kalus (* 1987), český hokejista